Турнир Finlandia Trophy 2016 года — двадцать первый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском городе Эспоо на льду Метро Арены с 6 по 9 октября 2016 года. Соревнования прошли в парном (последний раз проходили девять лет назад), мужском и женском одиночном катании и танцах на льду, а также среди команд по синхронному фигурному катанию. Турнир в Финляндии входит в ежегодную серию Челленджер, это шестой этап.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Синхроное фигурное катание

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Октябрь 2016 года
Спорт в Финляндии в 2016 году